416 км, 416-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 416 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Смоленской области. Код 171134.
 416 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 605122.
 416 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Тамбовской области. Код 600129.
 416 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 815681.